Le Championnat du monde de snooker 2015 a lieu du 18 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre. Ce tournoi est le dernier événement majeur de la saison 2014/2015 de snooker.

L'Anglais Mark Selby est le tenant du titre. Il est éliminé au  par l'Écossais Anthony McGill. L'Anglais Stuart Bingham, tête de série  remporte le titre pour la première fois.

Dotations 
Le tableau ci-dessous indique le montant des dotations en Livre sterling, l’équivalent en Euros et le nombre de joueurs percevant ces sommes.

Résumé du tournoi

Tableau final

Finale 
La finale se joue au meilleur des 35 frames. Les sessions se déroulent selon le format suivant : 8 frames pour la session 1, 9 pour la session 2, maximum 8 pour la session 3 et maximum 10 pour la session 4, en cas de manche décisive.

 Entre parenthèses les centuries et demi-centuries.

Qualifications 
Les qualifications se déroulent du 8 au 15 avril 2015 au  à Sheffield. Tous les matches se jouent au meilleur des 19 frames.

Légende
entre parenthèses : classement du joueur
A : Joueur amateur
— : Joueur professionnel non classé

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Centuries

Tableau final 
86 centuries ont été réalisés au cours du tableau final. C'est un nouveau record, le précédent de 83 centuries ayant été établi au cours de l'édition 2009.

  Neil Robertson : 145, 143, 142, 141, 133, 130, 129, 119, 115, 115, 109 
  Stuart Bingham : 145, 123, 112, 106, 105, 104, 102, 102, 102, 100 
  Ronnie O'Sullivan : 139, 118, 116, 110, 104, 103, 100 
  Shaun Murphy : 138, 127, 125, 121, 121, 121, 111, 106, 106, 105, 105, 101, 100 
  Anthony McGill : 137, 125, 122 
  Ding Junhui : 135, 109 
  Ricky Walden : 135, 104 
  Judd Trump : 133, 129, 127, 113, 111, 111, 109, 108, 108, 102 
  Zhang Anda : 132 
  Barry Hawkins : 131, 109, 108, 108, 108, 104, 104, 103, 103, 102 

  Joe Perry : 131 
  Ali Carter : 127 
  Mark Selby : 124, 120, 108, 101 
  Marco Fu : 120 
  Matthew Stevens : 115, 111 
  Mark Allen : 115, 109, 101 
  Matthew Selt : 109, 102 
  Jimmy Robertson : 106 
  John Higgins : 106 
  Mark Davis : 106

Qualifications 
83 centuries ont été réalisés au cours des 3 tours de qualifications.

  Tom Ford : 140, 136, 123, 104
  Craig Steadman : 140, 116
  David Morris : 140
  Robin Hull : 139, 138, 126, 125, 112
  Graeme Dott : 139, 114
  Zhang Anda : 137, 134, 132
  Tony Drago : 135
  Andrew Higginson : 134, 134
  Sam Baird : 134, 109
  Scott Donaldson : 134
  Yu Delu : 133, 100
  Mark Davis : 132, 111
  Thepchaiya Un-Nooh : 131, 123
  Mark King : 131, 106
  Xiao Guodong : 131
  David Gilbert : 130, 123
  Dechawat Poomjaeng : 129, 120
  Ben Woollaston : 129
  Anthony McGill : 127
  Fergal O'Brien : 125, 110, 106, 102
  Kurt Maflin : 122, 108, 100
  Tian Pengfei : 122
  Jamie Jones : 122
  Adam Duffy : 120, 118
  Jack Lisowski : 120, 110
  Igor Figueiredo : 117

  Michael White : 116
  Jamie Burnett : 116
  Liang Wenbo : 115, 113, 110, 103
  Ryan Day : 115
  Liam Highfield : 115
  Rod Lawler : 113, 100
  Li Hang : 113
  Joe Swail : 113
  Jimmy Robertson : 111, 103
  Alan McManus : 110
  Zhou Yuelong : 108
  Noppon Saengkham : 108
  Chris Wakelin : 107
  Peter Lines : 106
  Jimmy White : 106
  Robert Milkins : 105, 104
  Ashley Carty : 105
  Stuart Carrington : 105
  Michael Leslie : 101
  Michael Holt : 101
  Matthew Selt : 101
  Robbie Williams : 101
  Thanawat Thirapongpaiboon : 100
  Luca Brecel : 100
  Darryl Hill : 100

Notes et références 

2015
Snooker
Snooker 2015
Sport en Angleterre en 2015
Snooker en 2015
Sport en avril 2015
Sport en mai 2015